Das Nippon-System (jap. , Nippon-shiki) ist ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift. Es wurde 1885 von dem Naturwissenschaftler Tanakadate Aikitsu als modifizierte Version des Hepburn-Systems eingeführt. Im Gegensatz zum Hepburn-System orientiert das Nippon-System sich strikt an der Systematik der 50-Laute-Tafel. Dadurch ist es erheblich regelmäßiger, unterlegt aber einigen Buchstaben (s, t, d, h, z) teilweise Lautwerte, die sie sonst nirgendwo haben.

Es dient als Vorlage des amtlich bevorzugten Kunrei-System (ISO 3602) und wird auch als ISO 3602 Strict bezeichnet.

Siehe auch 
Japanische Transkription

Umschrift für Japanisch